Bad Luck signifie malchance en anglais.
, une chanson du groupe américain Harold Melvin & the Blue Notes publiée en 1975.
Bad Luck Fale, nom de scène de Fale Simitaitoko, est un catcheur tongien né le .
Bad Luck! est une comédie dramatique américaine réalisée par Tom DiCillo, sortie en 2001 au cinéma.
Bad Luck, () est un film dramatique américain écrit et réalisé par John Herzfeld, sorti en 2014.
Homonymie de titre
Homonymie